Palamedes Palamedesz ist der Name folgender Personen:

* Palamedes Palamedesz (der Ältere) (1605–1638), niederländischer Maler
 Palamedes Palamedesz (II) (1631–1683), niederländischer Maler 
 Palamedes Palamedesz (III) (Palamedes Palamedesz Stevers; 1632/1633–1705), niederländischer Beamter und Maler